Albánia városi jogállású településeinek köréről a 2015-ben életbe lépett 2014. évi 115. törvény rendelkezik. Az alábbi táblázat ennek figyelembevételével sorolja fel Albánia városait, a 2011. évi népszámlálás során felvett népességszámuk csökkenő sorrendjében. Két városról nem állnak rendelkezésre az Albán Köztársaság Statisztikai Intézetének nyilvánosan publikált adatai, így azok nem szerepelnek a listában; ezek: Bajza (Shkodra) és Shtërmen (Elbasan).

A magyar Wikipédiában a szaktudományokban bevett szempontok érvényesítésével a hímnemű albán földrajzi neveket határozatlan, a nőneműeket határozott alakjukban használjuk (vö. Albán helynevek írásmódja). Az alábbi listában azonban / jellel elválasztva a városnevek határozatlan és határozott alakját egyaránt megadtuk.

Albánia városainak népességszám szerinti listája

Jegyzetek

Lásd még 
 Albánia államszervezete és közigazgatása
 Albánia földrajzi nevei különböző nyelveken

 Albániavárosai
Városai